Мицотакис — греческая фамилия.

Известные носители 
 Мицотакис, Кириакос (род. 1968) — греческий политик. Действующий премьер-министр Греции.
 Мицотакис, Константинос (1918—2017) — греческий политик, премьер-министр Греции (1990—1993).